Periyiálion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Perigiálion, ort, Joniska öarna, Lefkas, 
 Periyiáli, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar